Zenker:
 Friedrich Albert von Zenker
 Hans Zenker
 Helmut Zenker
 Jonathan Karl Zenker
 Z9 Wolfgang Zenker
 Brygada Landsturmu Zenker